Christopher Hill (1912-2003), historien britannique ;
 Christopher Hill (né en 1950), diplomate américain ;
 Christopher T. Hill (né en 1951), physicien américain ;
 Chris Hill (né en 1975), triathlète australien ;
 Christopher Joseph Vogel Hill (né en 1983), basketteur américain ;
 Chris Hill (né en 1987), joueur de rugby à XIII anglais ;